Olaszország
Fornovo San Giovanni, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Fornovo di Taro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Parma megyében